Battleground (álbum) - da boyband britânica-irlandesa The Wanted
Battleground (filme)
WWE Battleground

Localidades

Battle Ground (Indiana)
Battle Ground (Washington)

Desambiguações de topônimos